ß steht für:
 ß, scharfes S bzw. Eszett, Buchstabe im deutschen Alphabet
 ß, Abkürzung für Schilling, Währungseinheit des 15. Jahrhunderts

Siehe auch:
 Großes ß bzw. ß-Majuskel, die Großbuchstabenform des Kleinbuchstabens ß (Eszett)
 ss
 ßl

Abkürzung